Сен-Сиприе́н-сюр-Дурду́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Конк. Округ коммуны — Родез.

Код INSEE коммуны — 12218.

Коммуна расположена приблизительно в 480 км к югу от Парижа, в 135 км северо-восточнее Тулузы, в 26 км к северо-западу от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 813 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 442 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 335 были экономически активными, 107 — неактивными (показатель активности — 75,8 %, в 1999 году было 66,9 %). Из 335 активных работали 322 человека (181 мужчина и 141 женщина), безработных было 13 (6 мужчин и 7 женщин). Среди 107 неактивных 17 человек были учениками или студентами, 53 — пенсионерами, 37 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Двусторонний крест на кладбище (кон. XV века). Памятник истории с 1958 года
 Церковь Аржак (XV век)
 Церковь Сен-Жюльен-де-Мальмон (XII век)
 Замок Бейла (XII век)
 Мельница Сан

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон